Семёнов, Валерий Семёнович:

 Семёнов, Валерий Семёнович (1924—1996) — советский и российский учёный-медик.
 Семёнов, Валерий Семёнович (1928—2001) — советский и российский художник.